Cameli steht für:
 Çameli, Bezirk der türkischen Provinz Denizli

Cameli ist der Familienname folgender Personen:
 Gladson Cameli (* 1978), brasilianischer Politiker und Ingenieur
 Orleir Messias Cameli (1949–2013), brasilianischer Unternehmer und Politiker